Amédée Pycke de Peteghem (1824-1898), diplomate et homme politique belge
 Jacques Pycke (1957-), historien belge
 Léonard Pycke (1781-1842), avocat et homme politique
 Pierre Joseph Pycke (1771-1820), avocat et homme politique
 Oscar Pycke de Peteghem (1823-1903), homme politique belge